Municipio IV (2001-2013)
 Municipio IV (2013)